Dorus ist der Familienname folgender Personen:

 Julie Dorus-Gras (1805–1896), französische Opernsängerin (Koloratursopran)
 Louis Dorus (1812–1896), französischer Flötist